Prva liga SR Јugoslavije u fudbalu (1998/1999) była 7. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna Obilić Belgrad. Nowym mistrzem Jugosławii został zespół FK Partizan. Tytuł króla strzelców zdobył Dejan Osmanović, który w barwach klubu FK Hajduk Kula strzelił 16 goli.

W 1999 doszło do walk serbskich sił zbrojnych z albańskimi separatystami z UÇK. W marcu 1999 rozpoczęły się naloty sił NATO na Serbię, wskutek których doszło do przerwania rozgrywek. Rozegrano 24 na 34 kolejek. Mimo że rozgrywki nie zostały dokończone, tytuł przyznano aktualnemu liderowi, drużynie FK Partizan.

Zasady przyznawania punktów 
 Zwycięstwo: 3 punkty
 Remis: 1 punkt
 Porażka: 0 punktów

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva liga Srbije i Crne Gore

Bibliografia 
 

1998 w piłce nożnej
1999 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii i Czarnogórze